Los platizoos (Platyzoa, griego "animales planos") son un clado de animales protóstomos propuesto como superfilo independiente por Thomas Cavalier-Smith en 1998. Asimismo, Cavalier-Smith incluyó en ellos a los platelmintos y otros grupos microscópicos, ya que los análisis moleculares en este tiempo los consideraban monofiléticos, pero los más recientes sugieren que son parafiléticos y que de hecho es causado por la atracción de ramas largas. Estudios en su tiempo han dado como perentoria esta hipótesis de considerar que todos estos grupos presentan ancestro común, pero difieren en la inclusión de determinados grupos en el filo.

Taxonomía 

La taxonomía propuesta por Cavalier Smith en 1998 es la siguiente:

 Platyhelminthes
 Achantognatha
 Gastrotrichia
 Gnathifera
 Rotifera
 Acanthocephala
 Gnathostomulida
 Micrognathozoa
 Mesozoa
 Orthonectida
 Rhombozoa

Los platelmintos y gastrotricos son acelomados, el resto de los grupos pseudocelomados y comparten características tales como la morfología de la faringe o las mandíbulas, aunque se hayan perdido en acatocéfalos como adaptación al parasitismo. Forman un subgrupo monofilético llamado Gnathifera.

A su vez, los platizoos se relacionarían con los Lofotrocozoos (Lophotrochozoa), de hecho se han llegado a unir a veces los dos grupos en el filo Espirales (Spiralia).

Filogenia 

Según un análisis de Cavalier-Smith en 1998 las relaciones filogenéticas serían las siguientes, incluyendo otros grupos de espiralios. Sin embargo los clados propuestos por Cavalier-Smith para la filogenia animal han sido refutados y descartados por la mayoría de los zoólogos, causados por la atracción de ramas largas.

 

Por otro lado otros antiguos estudios han encontrado la siguiente filogenia:

Referencias 

The Taxonomicon - Taxon: Infrakingdom Platyzoa Cavalier-Smith, 1998 - 31 de enero de 2006
Jan Zrzavý (2001) The interrelationships of metazoan parasites: a review of phylum- and higher-level hypotheses from recent morphological and molecular phylogenetic analyses. Folia Parasitologica 48  81-103 - 11 de enero de 2010
 - 31 de enero de 2006
 - 31 de enero de 2006
Current advances in the phylogenetic reconstruction of metazoan evolution. A new paradigm for the Cambrian explosion? - 31 de enero de 2006

Spiralia
Grupos taxonómicos obsoletos